Люстдорф або Чорномо́рка — приморський кліматичний курорт в Одесі
 Чорноморка — село Миколаївського району Миколаївської області